Ule  är ett efternamn, som burits av bland andra:

Carl Hermann Ule (1907–1999), tysk jurist
Ernst Heinrich Georg Ule (1854–1915), tysk botaniker
Otto Eduard Vincenz Ule (1820–1876), tysk naturvetare
Wilhelm Ule (1861–1940), tysk geograf

Se även 

 Ule älv 
 Uhle

Tyska efternamn